Vault ist:
 ein Weiler der französischen Gemeinde La Neuville-Vault
 Vault (Autodesk), eine PDM-Software der Firma Autodesk
 Vault (Softdrink), ein früherer Softdrink der Coca-Cola Company
 Vault (Organell), ein Organell
 Vault (Versionsverwaltung), eine Versionsverwaltungssoftware
 Vault (2019), amerikanischer Spielfilm von Tom DeNucci (2019)

Siehe auch:
 Data Vault
 The Vault
 Volt (Begriffsklärung)
 Woldt
 Wold
 Wohld